Longitarsus absynthii  — вид  из подсемейства .

Распространение 
Распространён в Западной Европе и от западных частей Средиземноморского субрегиона на восток до южной части Греции..

Экология 
Взрослые жуки и их личинки питаются листьями посконника коноплёвого (Eupatorium cannabinum).

Вариетет 
 Longitarsus aeneus var. algiricus Heikertinger, 1913

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1860 году